

Localidades
Hereford - um localidade inglesa

Hereford (Argentina)

Hereford (Texas)

Outros
Hereford - uma raça de gado bovino
Polled hereford - uma raça de gado bovino
Austin Hereford - um modelo de carro

Desambiguação